Sharki steht für:

 Sharki (Wind), ein Wind im Persischen Golf
 die größte der Kerkenna-Inseln
 ein albanisches Lauteninstrument, siehe Šargija
 Raks Sharki, siehe Klassisch-orientalischer Tanz

Siehe auch:
 Sharqi
 Sharkey